Sandträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,88 km²)
Sandträsk, by ca 40 km norr om Boden efter Malmbanan, 
Sandträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Sandträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (14,8 ha)
Sandträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,49 km²)
Sandträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (68,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn